Рейс ( чи  — мандри) — пересування транспортного засобу від місця відправлення до місця призначення за заздалегідь визначеним маршрутом та встановленим розкладом мандрування.

Визначення терміну «рейс» в українському законодавстві 
Українське законодавство надає декілька визначень терміну «рейс»:
 Рейс — рух транспортного засобу від початкового до кінцевого пункту маршруту.
 Рейс — політ повітряного судна (за розкладом або поза розкладом), що виконується в одному напрямку від початкового до кінцевого пункту маршруту.
 Рейс чартерний — рейс, що виконується на зафрахтованому повітряному судні на підставі договору чартеру (фрахтування), за яким фрахтівник зобов'язується надати фрахтувальнику за плату всю місткість одного чи кількох повітряних суден на один або кілька рейсів для повітряного перевезення пасажирів, багажу, вантажу або з іншою метою.

Особи
 Рейс Філіп

Інше
Ту-143 «Рейс»

Примітки

Посилання 
 Рейс  //